Жан Эжен Фаллекс (; 12 апреля 1824 — 5 октября 1905) — французский филолог.

Был директором одного из парижских лицеев. Переводил Теренция и Аристофана; издал антологию латинских поэтов с французским переводом, а также ряд тщательно составленных сборников сочинений французских классиков.

Примечания

Литература 
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Литературоведы Франции
Переводчики прозы и драматургии на французский язык